Optima peut être :
 Optima, cépage de cuve allemand de raisins blancs ;
 Optima, police d’écriture sans serif ;
 Optima, ville du comté de Texas en Oklahoma aux États-Unis ;
 Optima, marque de cigarette de Philip Morris International ;
 Optima, revue littéraire néerlandaise ;
 Optima, fabricant et distributeur de pièces pour vélo.
 , un ancien fabricant allemand de machines à écrire